Dorfkirche Blumberg steht für:
 Dorfkirche Blumberg (Ahrensfelde) im Ortsteil Blumberg von Ahrensfelde im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Dorfkirche Blumberg (Casekow) in der Gemeinde Casekow im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Blumberg (Arzberg) in der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen
Siehe auch:
 Kirchen in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg